Bonitense – abitanti di Bonito (Bahia)
Bonitense – abitanti di Bonito (Mato Grosso do Sul)
Bonitense – abitanti di Bonito (Pará)
Bonitense – abitanti di Bonito (Pernambuco)
Bonitense – abitanti di Bonito de Minas
Bonitense – abitanti di Bonito de Santa Fé